Le patronyme néerlandais Gevaert provient du prénom germanique Gebohardus (gebo:don, hardu:fort).

Patronyme 
 François-Auguste Gevaert (1828-1908), compositeur belge ;
 Hippolyte Fierens-Gevaert (1870-1926), historien de l'art, philosophe, critique d'art, chanteur et écrivain belge ;
 Kim Gevaert (1978-), athlète belge ;
 Lieven Gevaert (1868-1935), industriel belge flamand à l'origine d'Agfa-Gevaert.
 David Gevaert, entraineur belge de football

Marques
Agfa-Gevaert, entreprise qui fabriquait du papier photo et qui s'est reconvertie dans l'industrie de l'imagerie.